Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Martina Hingis che ha battuto in finale Mary Pierce 6–4, 6–1.

Teste di serie 

 Martina Hingis (campionessa)
 Lindsay Davenport (quarti di finale)
 Serena Williams (secondo turno)
 Mary Pierce (finale)

 Amanda Coetzer (primo turno)
 Barbara Schett (quarti di finale)
 Julie Halard-Decugis (primo turno)
 Dominique Van Roost (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1999